

Miejscowości 
 Henley – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia, w Australii
 Henley – miejscowość w Nowej Zelandii

Anglia 
 Henley – miejscowość w hrabstwie Shropshire, w civil parish Acton Scott
 Henley – miejscowość w hrabstwie Shropshire, w civil parish Bitterley
 Henley – miejscowość w hrabstwie Wiltshire, w civil parish Box
 Henley – miejscowość w hrabstwie Wiltshire, w civil parish Buttermere
 Henley – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Henley – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Henley – miejscowość w hrabstwie Somerset
 Henley – miejscowość w hrabstwie Suffolk
 Henley – miejscowość w hrabstwie West Sussex
 Henley – miejscowość w hrabstwie West Midlands, w dystrykcie Coventry
 Henley-in-Arden – miasto w hrabstwie Warwickshire
 Henley-on-Thames – miasto w hrabstwie Oxfordshire
 Okręg wyborczy Henley
 Cole Henley – miejscowość w hrabstwie Hampshire

Stany Zjednoczone 
 Henley – miejscowość w stanie Missouri
 Henley – miejscowość w stanie Ohio
 Henley – miejscowość w stanie Oregon

Osoby 
 Adam Henley – walijski piłkarz
 Baron Henley
 Beth Henley – amerykańska dramatopisarka
 Don Henley – amerykański piosenkarz, perkusista, autor tekstów
 Ernest Henley – brytyjski lekkoatleta
 Georgie Henley – brytyjska aktorka
 Joseph Warner Henley – brytyjski polityk
 Robert Henley – ujednoznacznienie
 Ron Henley – amerykański szachista, arcymistrz
 William Ernest Henley – angielski krytyk i poeta

Inne 
 Hawker Henley – brytyjski samolot

Zobacz też 
 USS Henley – ujednoznacznienie